Улица Мандельштама:

Улицы в населённых пунктах 
 Улица Мандельштама — первая в мире улица Мандельштама, появившаяся в Варшаве в мае 2012 года;
 Улица Мандельштама — в 2016 году в честь 125-летия со дня рождения поэта планируется назвать его именем одну из улиц в Москве, по состоянию на 2022 год улица не появилась;
 Улица Мандельштама — в 2016 году в честь 125-летия со дня рождения поэта планируется назвать его именем одну из улиц в Киеве;
 Улица Мандельштама (Тамбов)
 Улица Мандельштама (Омская область) — в посёлке Пушкино, первая в России улица Мандельштама, на которой есть дома.
 Улица Мандельштама (Ленинградская область) — в Кипенском сельском поселении Ломоносовского района
 Улица Мандельштама (Приморский край) — в посёлке Трудовое Владивостокского городского округа

Прочее 
 Улица Мандельштама — стихотворение и условное (составительское) название цикла стихов О. Мандельштама 1935 года;
 Улица Мандельштама — музыкальный альбом песен и романсов на стихи О. Мандельштама творческого союза «АЗиЯ» (Т. Алёшина, А. Деревягин, Е. Фролова, Н. Якимов);
 Улица Мандельштама — стихотворение (1983) и название одноимённого сборника польского поэта Я. М. Рымкевича: «Где она эта улица Улицы этой нету…» (перевод Н. Е. Горбаневской);
 Улица Мандельштама — спектакль Елены Муратовой и Евгения Радомысленского постоянно идущий в «Государственном Театре киноактёра». Премьера — 17 декабря 2010 года;
 Улица Мандельштама — книга (сборник повестей) Юрия Кувалдина;
 Улица Мандельштама — фестиваль, проходивший 16-17 ноября 2015 года в Воронеже. (В 2011 в Воронеже рассматривалась возможность переименовать одну из улиц в улицу Мандельштама. Однако из-за протестов жителей, не желавших заниматься переоформлением прописки и документов, от переименования решили отказаться.)

См. также 
 Мандельштамовский сквер — сквер у детского парка «Орленок» в Воронеже с 2011 года назван Мандельштамовским сквером.
 Сквер Мандельштама — на улице Забелина в Москве, появился в 2018 году. В сквере расположен бюст поэта.

Примечания